Kóbor Tamás (1867–1942) író, újságíró, közíró
 Kóbor Tamás (1979) operaénekes

Egyéb
 Kóbor Tamás – Robert Burns egy balladájának címe és szereplője